Profítis Ilías se réfère au prophète Élie.

 Profítis Ilías (Athènes) est un quartier d'Athènes, en Grèce ;
 Profítis Ilías est un village du dème de Skýdra, en Macédoine-Centrale ;
 Profítis Ilías (Péloponnèse) est le sommet des montagnes Taygète dans le Péloponnèse ;
 Profítis Ilías (Rhodes) est une montagne de Rhodes, en Grèce ;
 Profítis Ilías est un village crétois ;
  est une montagne de l'île de Santorin.